World Dream è una nave da crociera gestita dalla Dream Cruises.

Fu varata il 17 novembre 2017 da Cecilia Lim moglie di Kok Thay,  CEO di Genting Lim, che divenne madrina della nave.

Il 16 novembre 2017 la Dream Cruises ha creato un modello Lego da 8,44 m della nave, il più grande modello di una nave da crociera, che è esposto permanentemente presso il Kai Tak Cruise Terminal a Hong Kong.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Sito ufficiale 

Navi da crociera